Droga krajowa B37 – droga krajowa Austrii
 Droga krajowa B37 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi wschód, zachód od skrzyżowania z drogą B40 w Kaiserslautern w Nadrenii-Palatynacie przez Neckarsteinach w Hesji do skrzyżowania z drogą B27 w Mosbach w Badenii Wirtembergii